Malong steht für:

 Malong, ein Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Yunnan
 Malong (Philippinen), ein Barangay auf der Insel Anda

Namensbestandteil:
 Malong-Aufstand, philippinischer Aufstand gegen Spanien (1660/61)
 Malong Feng, Berg (4122 m) im Diancang Shan, Yunnan
 Mullen Malong River, ein Fluss in Australien
 Pierre Kunde Malong (* 1995), kamerunischer Fußballspieler